Aksu hace referencia a varios artículos:

Lugares

En China
 Prefectura de Aksu, en la región autónoma de Sinkiang.
 Ciudad de Aksu, región autónoma de Sinkiang.

En Turquía
 Río Aksu (Turquía), en la provincia de Antalya.
 Aksu Deresi, uno de los principales arroyos en la Provincia de Giresun.

En Azerbaiyán
 Ağsu (raión), uno de los cincuenta y nueve rayones del país.
 Ağsu, localidad.

Personas
 Sezen Aksu, compositora, cantante y productora turca.